Höhlen ist der Name folgender Orte:

 Höhlen (Kierspe), Stadtteil der Stadt Kierspe im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Höhlen (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz im Landkreis Altötting in Bayern